Steffen puede referirse a:
 Hans Steffen (1865-1936) geógrafo germano-chileno;
 el cerro Steffen, montaña en el límite entre la Argentina y Chile, cuyo nombre honra al geógrafo;
 el lago Steffen, espejo de agua en el sur de la Argentina, cuyo nombre honra también al geógrafo;
 Steffen, localidad rural ubicada junto al Río Steffen y Manso, comuna de Cochamó, Región de Los Lagos, Chile;
 Steffen Freund (n. 1970), futbolista alemán;
 Steffen Hamann (n. 1981), baloncestista alemán;
 Steffen Iversen (n. 1975), futbolista noruego;
 Steffen Justus (n. 1982), triatleta alemán;
 Steffen Kjærgaard (n. 1973), ciclista noruego;
 Steffen Radochla (n. 1978), ciclista alemán; o
 Steffen Wesemann (n. 1971), ciclista alemán.